

Голяма Бара — село у Болгарії.
 Слана Бара — село у Болгарії.
 Цветкова Бара — село в Болгарії.
 Тинка Бара — село в Болгарії.

Студена Бара — село у Республіці Македонія.

Бара — комуна у повіті Тіміш в Румунії.
 Бара — село у повіті Тіміш в Румунії. Входить до складу комуни Бара.

Бара — річка в Росії, протікає в Республіці Алтай, Алтайському краї.
 Бара — хутір в Чеченській Республіці (Росія).

Бара — округ в Судані, в штаті Північний Кордофан.

Бутан
Бара -- гевог у Бутані

Постаті 
 Жозеф Бара — легендарний герой Французької революції.
 Жюль Бара (1835–1900) — бельгійський політичний і державний діяч.
 Селін Бара — французька порноакторка.
  — американська актриса.

Інше 
 Бара — жанр аніме та манґи.
 Бара — індіанська мова з туканської сім'ї.
 Бара брит — традиційна валлійська випічка; або дріжджовий хліб з додаванням сухофруктів.
  (бара).

Примітки